Acrocordia är ett släkte av lavar. Acrocordia ingår i familjen Monoblastiaceae, ordningen Pyrenulales, klassen Eurotiomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Acrocordia